Rácz Ferenc (Szombathely, 1991. március 28. –) magyar labdarúgócsatár. Jelenleg (2022) a Dorogi FC csatára.

Források 
Rácz Ferenc adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
hlsz.hu

1991-ben született személyek
Szombathelyiek
Magyar labdarúgók
A Haladás labdarúgói
Az FC Ajka labdarúgói
A Kozármisleny SE labdarúgói
Az MTK labdarúgói
A PMFC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
A Győri ETO labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
A Dorogi FC labdarúgói